

Жінки 
 Копєйкіна Марина Юріївна — кандидат технічних наук. Лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Чоловіки 
 Копєйкін Антон Геннадійович (1977—2020) — полковник РФ, Герой РФ.
 Копєйкін Борис Аркадійович (* 1946) — радянський футболіст (нападник) і російський футбольний тренер.
 Копєйкін Дмитро Георгійович (1903—1982) — генерал-майор ЗС СРСР, служив у Народному Війську Польському.
 Копєйкін Ігор Валентинович (1920—2002) — полковник РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Копєйкін Олексій Олександрович (* 1983) — російський хокеїст, нападник. Виступає за «Сибір» (Новосибірськ).

Примітки